Deux châteaux français s'appellent Château de Bierville :
 à Bierville dans la Seine-Maritime (canton de Buchy) construit au ,
 à Bierville dans l'Essonne (commune de Boissy-la-Rivière), dont les origines remonteraient au .

Références

Homonymie de toponyme
Château dans la Seine-Maritime
Château dans l'Essonne